Не́вське (до 1945 року — Куль-Оба; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.